wyciągarka – urządzenie wspomagające przejazd pojazdów mechanicznych przez trudny teren. Rozróżniamy kilka typów wyciągarek. Są to:
 wyciągarki mechaniczne (biorące siłę napędową bezpośrednio z silnika pojazdu poprzez przekładnie zębate i wały napędowe).
 wyciągarki hydrauliczne (napędzane silnikiem hydraulicznym który jest napędzany pompą hydrauliczną sprzęgnięta z silnikiem spalinowym pojazdu).
 wyciągarki elektryczne (napędzane silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci elektrycznej pojazdu)
 wyciągarki ręczne (napędzane siłą mięśni)
 wyciągarka szybowcowa – urządzenie do wynoszenia szybowców w powietrze